Kaithal ist eine Stadt (Municipal Council) im nordwestindischen Bundesstaat Haryana.

Die Stadt liegt in der Gangesebene auf einer Höhe von  150 km nordnordwestlich der Bundeshauptstadt Neu-Delhi. Kaithal ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Die Stadt hatte beim Zensus 2011 144.915 Einwohner. 
In Kaithal sind 96 % der Bevölkerung Hindus.

Die nationale Fernstraße NH 65 verbindet Kaithal mit dem 100 km südwestlich gelegenen Hisar und dem 75 km nordnordöstlich gelegenen Ambala. Weitere Fernstraßen verbinden Kaithal mit den größeren Städten im Umkreis. Kaithal liegt an der Eisenbahnstrecke Narwana–Thanesar.

Klima 
Das Klima in Kaithal wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 568 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,6 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Haryana
Ort in Haryana
Distrikt Kaithal